Андре́й Влади́мирович Головнёв (род. 14 марта 1958, Челябинск, СССР) — российский этнолог и антрополог, специалист по истории народов Северной Евразии, доктор исторических наук (1996), профессор (2000), член-корреспондент РАН (2003). Директор Музея антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН,  профессор Санкт-Петербургского государственного университета, директор Этнографического бюро, президент Российского фестиваля антропологических фильмов (Екатеринбург), кинорежиссёр, поэт, музыкант. Лауреат Государственной премии РФ в области науки и технологий за вклад в изучение культурного наследия народов Арктики (2019).

Биография 
Учился на историческом факультете Омского государственного университета (1976—1980), затем на кафедре этнографии исторического факультета МГУ, в 1986 году окончил там же аспирантуру с защитой кандидатской диссертации «Исторические формы хозяйства у народов Северо-Западной Сибири». В 1982—1990 — преподаватель и заведующий кафедрой истории СССР Тобольского педагогического института.

С 1990 года — в Институте истории и археологии УрО АН СССР. В 1995 году в Институте археологии и этнографии СО РАН защитил докторскую диссертацию «Самодийцы и угры Западной Сибири: комплексы традиционных культур». В 2000 году присвоено звание профессора. С 2002 года — главный научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН, 22 мая 2003 года избран членом-корреспондентом РАН по Отделению историко-филологических наук (на вакансию для Уральского отделения). Заведовал кафедрой археологии и этнологии исторического факультета (Института гуманитарных наук и искусств) УрФУ и лабораторией Исторической антропологии БелГУ.

В июне 2017 года избран директором Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук (МАЭ РАН). 

Автор экспозиции «Связь времён» Музея природы и человека (Ханты-Мансийск). Ведёт преподавательскую работу в университетах России (СПбГУ, НИУ ВШЭ, УрФУ, УрГПУ, БелГУ, НГУ, ОмГУ, Магаданский университет, ЧелГУ и др.) и зарубежных стран. Курсы лекций и публичные лекции по этнологии Севера и визуальной антропологии читались в университетах Германии (Berlin-Humboldt), Норвегии (Tromso), США (Arkansas, Brown, Columbia, Dartmouth College, Miami, Smithsonian Institution), Финляндии (Helsinki, Lapland-Arctic Centre). Автор курса-модуля в программе бакалавриата Университета Арктики: BCS 331: Contemporary Issues I. Module 8. Reindeer Herding and Traditional Resource Use (https://web.archive.org/web/20140707054147/http://www.uarctic.org/singleNewsArticle.aspx?m=504&amid=3173).

Сыновья: кинорежиссёры Иван (род. 1978) и Владимир (род. 1982).

Научная деятельность 
Основные направления исследований: антропология и этнология Арктики, Урала, Сибири, Северной Евразии; этнография, теоретические вопросы национальной и этнической идентичности, антропология движения, история и теория колонизации, этнофеноменология, культуры и народы Северной Евразии, мифология, киноантропология.

Осуществляет полевые работы, фундаментальные исследования, научно-прикладные разработки, а также их популяризацию средствами кинематографа и музейно-выставочной деятельности на Ямале, Таймыре, Гыдане, Полярном Урале, Европейском Севере России, Чукотке, в Югре, Якутии, Скандинавии, на Аляске и в других областях Арктики и Субарктики. Автор более 300 научных публикаций, в том числе 6 авторских монографий. Автор 10 антропологических фильмов, отмеченных призами российских и международных кинофестивалей.

Исследователь-полевик с 40-летним стажем экспедиционных работ среди ненцев, селькупов, энцев, хантов, манси, саамов, коми-зырян, чукчей, эвенков, якутов, сибирских и уральских татар, башкир, марийцев, нагайбаков, русских поморов, староверов, сибирских старожилов, немцев Урала.

Автор концепции и основоположник научной школы «антропологии движения», которая названа в числе выдающихся достижений РАН (2009). Результаты исследований А. В. Головнёва в Арктике положили начало новому в российской науке направлению, которое является одновременно методологией исследования и технологией применения научных знаний о культурном наследии народов Севера. Антропология движения измеряет реальность в единицах действия, её главными категориями выступают динамика и статика, основными инструментами — мотивационно-деятельностные схемы и историко-антропологические сценарии. Эта новая методология открывает праисторию и историю в живой последовательности мотивов-действий исторических персонажей. В своих исследованиях А. В. Головнёв успешно сочетает теоретико-методологические разработки и эмпирические (в том числе экспедиционно-полевые) исследования.

Один из основоположников российской визуальной антропологии (киноантропологии), лауреат премии Смитсоновского института (1994), гран-при I и II Российских фестивалей антропологических фильмов (1998, 2000). Потенциал развития и внедрения результатов определяется тем, что разработанные концепции и методы применимы как в пространстве собственно Арктики, так и в тематике общегуманитарного порядка. Их применение даёт ключ к пониманию и решению проблем миграции, адаптации, межэтнического взаимодействия, выработки стратегий освоения Арктики и существенного обновления концепции «северного измерения» России.

Создатель и руководитель Уральской ЭтноЭкспедиции (ЭЭ), которая с 2011 года развернула систематические исследования народов и культур Урала от Арктики до Великой степи. В тематике экспедиции обозначены приоритеты: Урал как этноперекресток, соотношение традиций и новаций, древние и современные пути и коммуникации, дрейф этничности, культура этнодиалога, этнофото и этнокино.

А. В. Головнёв — инициатор и руководитель ряда крупных международных и межрегиональных научно-исследовательских проектов по проблемам исторической антропологии, этнологии и археологии Северной Евразии, поддержанных РАН, российскими и зарубежными учреждениями и фондами (РНФ, РГНФ; John D. & Catherine T. MacArthur Foundation, The International Research and Exchanges Board, Trust for Mutual Understanding, American Council of Learned Societies, Ford Motors, Rock Foundation, Soros Foundation). По результатам проектных исследований им опубликована серия статей и монографий в российских и зарубежных изданиях, представлены доклады на многих российских и международных научных форумах (в Исландии, Норвегии, Франции, Таиланде, Хорватии и др.).

Член Координационного комитета международного Северного исследовательского форума (Steering Committee of the Northern Research Forum) (1999—2009). Руководитель серии этнологических и междисциплинарных проектов Института истории и археологии УрО РАН: «Культурология самодийских и угорских народов» (1992-94), «Арктическая культурология» (1995—2001), «Этнология и визуальная антропология Северной Евразии» (2002—2005), «Север в этнокультурной истории России» (2003—2005), Этнокультурная панорама Урала. Руководитель проектов «Исторический опыт межэтнического взаимодействия на севере Евразии» и «Модели экосоциальной адаптации на Севере Евразии: локальные и магистральные культуры», «Диалог культур и этничность в контексте колонизации» в рамках программ Президиума РАН.

Главный редактор академических журналов «Этнография»  и «Кунсткамера» , член редколлегий и редсоветов журналов: «Антропологический форум», «Вестник Санкт-Петербургского университета. История», «Anthropology & Archaeology of Eurasia», «Etnoantropologia», «Уральский исторический вестник» (главный редактор в 2007—2017 годах), «Археология, этнография и антропология Евразии», «Известия Иркутского государственного университета. Геоархеология. Этнология. Антропология», «Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Гуманитарные и социальные науки»), «Вестник Омского университета. Исторические науки», «Tractus Aevorum».

Основные публикации

Книги 
 
 История Ямала (2-е изд.). Тобольск-Яр-Сале: Этнографическое Бюро, 1994. 126 с илл. (совместно с Зайцевым Г. С. и Прибыльским Ю. П.).
 Говорящие культуры: традиции самодийцев и угров. — Екатеринбург: УрО РАН, 1995. — 607 с .
 Siberian Survival: The Nenets and Their Story. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1999 (with Gail Osherenko).
 Кочевники тундры: ненцы и их фольклор. — Екатеринбург: УрО РАН, 2004. — 344 с. 
 Дом на холме. Песни. Екатеринбург, 1997. 251 с.
 Антропология движения (древности Северной Евразии). — Екатеринбург, 2009. — 497 с .
 Этноэкспертиза на Ямале: ненецкие кочевья и нефтегазовые месторождения. — Екатеринбург: АМБ, 2014. — 232 с.  (совместно с Лёзовой С. В., Абрамовым И. В., Белоруссовой С. Ю., Бабенковой Н. А.)
 Феномен колонизации. — Екатеринбург: УрО РАН, 2015. — 592 с. 
 Кочевники Арктики: текстово-визуальные миниатюры. Екатеринбург: Альфа принт, 2015. 132 с. 
 Оленеводы Ямала (материалы к Атласу кочевых технологий). Екатеринбург: УрО РАН, 2016. 152 с .

Редактор 
 Сибирские татары: история и современность. Тобольск: НИО ТГИАМЗ, 1990. 65 с.
 Модель в культурологии Сибири и Севера. Екатеринбург: ИИА УрО РАН, 1992. 172 с.
 Северная Сосьва (исторические и современные проблемы развития коренного населения). Шадринск: НИИ ВОУН, Этнографическое Бюро, 1992. 76 с.
 Касум-Ёх: Материалы для обоснования проекта этнической статусной территории. Шадринск: НИИ ВОУН, Этнографическое Бюро, 1993. 109 с.
 Сибирские татары. Материалы I Сибирского симпозиума «Культурное наследие народов Западной Сибири». Тобольск: ТГИАМЗ, 1998. 227 с.
 Обские угры. Материалы II Сибирского симпозиума «Культурное наследие народов Западной Сибири». Тобольск-Омск: ТГИАМЗ, 1999. 305 с.
 Русские старожилы. Материалы III Сибирского симпозиума «Культурное наследие народов Западной Сибири». Тобольск-Омск: ОмГПУ, 2000. 546 с.
 Древности Ямала. Вып. 1. — Екатеринбург-Салехард: УрО РАН, 2000. — 253 с.

Фильмы 
 Дорога Татвы. 1992. 28 мин.
 Боги Ямала. 1992. 30 мин.
 Легенда о сихиртя. 1993. 17 мин.
 Чёртово озеро. 1993. 29 мин.
 Хадампэ. 1994. 24 мин.
 На другом берегу. 1995. 27 мин.
 Путь к святилищу. 1997. 47 мин.
 Пегтымель. 2000. 32 мин.
 Остров Жохова. 2002. 52 мин.
 Почтовая лошадь. 2008. 36 мин.

Примечания

Литература 
 Пинский Б. От Ямала до Арканзаса: кочующий доктор наук, которому хорошо в дороге // Советский экран. 1998. Спецвып. С. 28-30;
 Историки Урала XVIII—XX вв. / под ред. В. В. Алексеева и М. Н. Денисевича. — Екатеринбург, 2003. — С. 88-89;
 Ямал: энциклопедия. — Салехард, 2004. — Т. 1. — С. 233;
 Гриценко В. Приключилось на Севере. — Екатеринбург, 2005. — С. 168—199;
 Анашкин С. Разглядеть в чужом самого себя // Искусство кино. — 2008. — № 1. — С. 80-87.

Ссылки 
 
 Страница  на сайте МАЭ РАН
 Страница  на сайте НИУ ВШЭ
 Страница  на сайте УрО РАН
 Страница на сайте ИИА УрО РАН
 Страница на сайте исторического факультета УрФУ
 Страница  на сайте «Уральский государственный университет в биографиях»
 Историческая справка  на сайте Архива РАН
 Фильмы Андрея Головнёва  на сайте Российского фестиваля антропологических фильмов (РФАФ)
 Статьи Андрея Головнёва  на сайте РФАФ
 Этнографическое бюро 
 

Историки по алфавиту
Историки России
Этнологи России
Этнографы России
Кинорежиссёры СССР
Кинорежиссёры России
Выпускники ОмГУ
Преподаватели Уральского государственного университета
Преподаватели ТГСПА
Директора Музея антропологии и этнографии
Преподаватели ВШЭ
Преподаватели исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Лауреаты Государственной премии РФ в области науки и технологий
Сотрудники Института истории и археологии УрО РАН